Хольмсен, Боргхильд — норвежская пианистка.
 Хольмсен, Иван Алексеевич — русский генерал.
 Хольмсен, Эйвинд (1912—1996) — норвежский футболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1936 года.